|-
| 7801 Goretti ||  || 12 aprilie 1996 ||  || , 
|-
| 7802 Takiguchi ||  || 2 decembrie 1996 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7803 Adachi ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7804 Boesgaard || 3083 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7805 Moons || 7610 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7806 Umasslowell || 1971 UM || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 7807 Grier ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 7808 Bagould ||  || 5 aprilie 1976 ||  || 
|-
| 7809 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 7810 || 1981 DE || februarie 26, 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 7811 Zhaojiuzhang ||  || februarie 23, 1982 ||  || 
|-
| 7812 Billward || 1984 UT || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7813 Anderserikson ||  || 16 octombrie 1985 || Kvistaberg || 
|-
| 7814 ||  || februarie 13, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7815 Dolon || 1987 QN || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7816 Hanoi || 1987 YA || 18 decembrie 1987 ||  || 
|-
| 7817 Zibiturtle ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 7818 Muirhead || 1990 QO || 19 august 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7819 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7820 ||  || 14 octombrie 1990 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7821 || 1991 AC || 8 ianuarie 1991 ||  || , 
|-
| 7822 || 1991 CS || februarie 13, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7823 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7824 Lynch ||  || 7 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7825 ||  || 10 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 7826 Kinugasa || 1991 VO || 2 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 7827 ||  || 22 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7828 Noriyositosi ||  || 28 septembrie 1992 ||  || , 
|-
| 7829 Jaroff ||  || 21 noiembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7830 Akihikotago ||  || februarie 24, 1993 ||  || , 
|-
| 7831 François-Xavier || 1993 FQ || 21 martie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 7832 ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 7833 Nilstamm ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 7834 || 1993 JL || 14 mai 1993 || Kushiro || , 
|-
| 7835 Myroncope || 1993 MC || 16 iunie 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 7836 || 1993 TG || 9 octombrie 1993 ||  || 
|-
| 7837 Mutsumi || 1993 TX || 11 octombrie 1993 ||  || , 
|-
| 7838 Feliceierman || 1993 WA || 16 noiembrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 7839 || 1994 ND || 3 iulie 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7840 Hendrika ||  || 5 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 7841 ||  || 31 octombrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7842 Ishitsuka || 1994 XQ || 1 decembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7843 ||  || 22 decembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 7844 Horikawa ||  || 21 decembrie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7845 Mckim || 1996 AC || 1 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7846 Setvák || 1996 BJ || 16 ianuarie 1996 || Kleť || 
|-
| 7847 Mattiaorsi ||  || februarie 14, 1996 ||  || , 
|-
| 7848 Bernasconi ||  || februarie 22, 1996 ||  || , 
|-
| 7849 Janjosefrič || 1996 HR || 18 aprilie 1996 || Ondřejov || , 
|-
| 7850 Buenos Aires || 1996 LH || 10 iunie 1996 || Mount Hopkins || 
|-
| 7851 Azumino ||  || 29 decembrie 1996 || Chichibu || 
|-
| 7852 Itsukushima || 7604 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7853 Confucius || 2086 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7854 Laotse || 1076 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7855 Tagore || 4092 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 7856 Viktorbykov ||  || 1 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 7857 Lagerros ||  || 22 august 1978 ||  || 
|-
| 7858 Bolotov ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 7859 Lhasa || 1979 US || 19 octombrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7860 Zahnle || 1980 PF || 6 august 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7861 Messenger ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7862 Keikonakamura ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 7863 Turnbull || 1981 VK || 2 noiembrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 7864 || 1982 EE || 14 martie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7865 Françoisgros ||  || 21 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7866 Sicoli || 1982 TK || 13 octombrie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7867 Burian ||  || 20 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 7868 Barker ||  || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 7869 Pradun ||  || 2 septembrie 1987 ||  || L. I. Cernîh
|-
| 7870 ||  || 25 octombrie 1987 ||  || 
|-
| 7871 Tunder ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7872 || 1990 UC || 18 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 7873 Böll ||  || 15 ianuarie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 7874 || 1991 BE || 18 ianuarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 7875 ||  || 7 martie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 7876 ||  || 11 noiembrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 7877 ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 7878 || 1992 DZ || februarie 27, 1992 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 7879 ||  || 3 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 7880 ||  || 19 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 7881 Schieferdecker ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 7882 ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 7883 ||  || 15 aprilie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 7884 ||  || 24 aprilie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 7885 ||  || 17 mai 1993 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 7886 Redman || 1993 PE || 12 august 1993 || Climenhaga || D. D. Balam
|-
| 7887 Bratfest ||  || 18 septembrie 1993 || Catalina Station || 
|-
|  || 1993 UC || 20 octombrie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 7889 || 1994 LX || 15 iunie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 7890 Yasuofukui ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 7891 Fuchie ||  || 11 noiembrie 1994 ||  || , 
|-
| 7892 Musamurahigashi ||  || 27 noiembrie 1994 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 7893 || 1994 XY || 2 decembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 7894 Rogers ||  || 6 decembrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7895 Kaseda ||  || februarie 22, 1995 ||  || 
|-
| 7896 Švejk || 1995 EC || 1 martie 1995 || Kleť || 
|-
| 7897 Bohuška ||  || 12 martie 1995 || Ondřejov || 
|-
| 7898 Ohkuma ||  || 15 decembrie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 7899 Joya ||  || 30 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 7900 Portule ||  || februarie 14, 1996 ||  || , 
|-